ТКТ — многозначная аббревиатура:
 ТКТ — Телекомпания «Санкт-Петербургское кабельное телевидение»
 ТКТ — температурный коэффициент тока
 ТКТ — термокомпьютерный томограф
 ТКТ — технический курс танковождения
 ТКТ — тормоз колодочный трехфазного тока
 ТКТ — «Транскаспийский трубопровод»
 ТКТ — тунгусское космическое тело
 ТКТ — тыловой контейнерный терминал

См. также 
 РТКТ — радиально-тангенциальная кератотомия
 ТКТ — торпедная катушка телеуправления
 ТКТС — тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства
  — аббревиатура латиницей